Чемпионат Белоруссии по международным шашкам среди мужчин 2010 года прошёл 16 — 24 апреля в столице республике Минске. Чемпион — Сергей Носевич, серебро Андрей Толчиков, бронза — Виталий Ворушило.

Средний рейнинг — 2172. Категория турнира IX.

Нормы: мм — 10 очков, мф — 8 очков.

Главный судья — Шабалин А. А. (международный арбитр) Главный секретарь — Бобовик А. С. (первая категория).

Спортивные соревнования в Минске
2010 год в шашках
2010
Апрель 2010 года
Спорт в Белоруссии в 2010 году